Ялчкаево — село в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Константиновского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 11 километров по прямой на северо-восток от районного центра села Шарлык.

История 
Село было основано предположительно в 40-х годах XVIII в. башкирами.

Население 
Население составляло 329 человек в 2002 году (татары 95 %), 239 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района